Players Tour Championship 2011/2012 – Turniej 10 – dziesiąty turniej z cyklu 12 rankingowych turniejów Players Tour Championship, rozegrany w World Snooker Academy w Sheffield (Anglia) w dniach 27–30 listopada 2011 roku.

Wzięło w nim udział ?? zawodników.

W finale Anglik Michael Holt pokonał Walijczyka Dominica Dale’a wynikiem 4–2.

Nagrody 

Zwycięzca: L10 000
II miejsce: L5 000

Półfinalista: L2 500
Ćwierćfinalista: L1 500

Ostatnia 16: L1 000
Ostatnia 32: L600
Ostatnia 64: L200

Maksymalny break: L3 000

Łączna suma nagród: L53 000

Wydarzenia związane z turniejem 
 W meczu drugiej rundy pre-eliminacji David Gray grający przeciwko Robbiemu Williamsowi wbił breaka maksymalnego, który to jest 80. oficjalnym breakiem maksymalnym.
 W meczu pierwszej rundy fazy głównej turnieju Ricky Walden grający przeciwko Garethowi Allenowi wbił breaka maksymalnego, który jest jednocześnie 81. oficjalnym "maksem".

Turniej główny

Runda pre-eliminacyjna

Runda 1 
Do 4 wygranych frame’ów

Runda 2 
Do 4 wygranych frame’ów

Faza główna

Górna połówka

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Dolna połówka

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Faza finałowa

Breaki stupunktowe turnieju 
 
  Ricky Walden 147, 109
  David Gray 147
  Peter Lines 145
  Ben Woollaston 142, 103, 102
  Ken Doherty 134, 131
  Jimmy Robertson 133
  Tom Ford 132, 106
  Cao Yupeng 132, 102
  Marco Fu 130, 120, 109, 103, 101
  Graeme Dott 129, 100
  Allister Carter 129
  Liu Song 128
  Anthony McGill 126
  Tian Pengfei 123, 100
  Ryan Day 123
  Joe Perry 123
  Martin Gould 121
  Chris Norbury 120
  Neil Robertson 120
  Jamie Cope 119
  Rory McLeod 119
  Stephen Lee 119
  Duane Jones 113, 106
  Dave Harold 116, 106
  Dominic Dale 113
  Stephen Maguire 110, 103
  Stephen Hendry 110
  Scott MacKenzie 109
  Fergal O’Brien 108
  Liam Highfield 106
  Andrew Norman 105
  John Higgins 104
  Michael Holt 102
  Sam Baird 102
  Andy Hicks 101
  Nigel Bond 101
  Judd Trump 101
  Jack Lisowski 100
  David Gilbert 100

Przypisy 

Players Tour Championship 2011/2012
Sport w Sheffield
2011 w Anglii